Хоменко, Игорь:
 Хоменко, Игорь Владимирович (1967—1999) — Герой Российской Федерации.
 Хоменко, Игорь Юрьевич (род. 1976) — украинский футболист, полузащитник